Мединская конституция — договор 622 года между мусульманской общиной Мухаммеда и жителями Медины, трактуемый как первая мусульманская конституция, регулирующая отношения мусульман с союзными немусульманами.

Важные положения 
 Мусульмане и люди Писания составляют одну умму, несмотря на религиозные различия.

Перевод О. В. Большакова:
<…> и что тем из иудеев, кто следует за нами, — помощь и равенство, их не притеснят и не будут помогать против них <…>;
<…> у иудеев своя религия, а у мусульман — своя; тот, кто совершил несправедливость или преступление, тот, воистину, будет виноват только сам и его семья <…>.

Ссылки
 Мединская конституция
История ислама
Шариат